La Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1998 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 22ª edizione del Torneo di Indian Wells, che fa parte della categoria ATP Super 9 nell'ambito dell'ATP Tour 1998, 
e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 1998. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, 
dal 9 al 24 marzo 1998.

Campioni

Singolare maschile 

 Marcelo Ríos ha battuto in finale  Greg Rusedski 6–3, 6–7(15), 7–6(4), 6–4

Singolare femminile 

 Martina Hingis ha battuto in finale  Lindsay Davenport 6–3, 6–4

Doppio maschile

 Jonas Björkman /  Patrick Rafter hanno battuto in finale  Todd Martin /  Richey Reneberg hanno battuto in finale 6–0, 6–3

Doppio femminile

 Lindsay Davenport /  Nataša Zvereva hanno battuto in finale  Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat 6–4, 2–6, 6–4

Collegamenti esterni

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1998
ATP Tour 1998